Station Queen's Park (Londen), een station van London Overground aan de Watford DC Line en de metro van Londen aan de Bakerloo Line
 Station Queen's Park (Glasgow), een spoorwegstation van National Rail in Glasgow City in Schotland